Lori Ann Cole est une créatrice de jeux vidéo américaine. Elle coopéra souvent avec son mari Corey Cole, un programmeur. Son équipe fut appelée Transolar Games après son arrêt.

Elle travailla entre autres dans l'animation cinématographique, l'écriture et l'éducation. Elle est une grande joueuse de jeu de rôle qui, paradoxalement, n'était pas intéressée par les jeux d'aventure. Comme son mari faisait partie de Sierra On-Line, elle décida de créer un jeu hybride entre jeu vidéo de rôle et d'aventure. Elle inventa la saga des Quest for Glory

En tant qu'employée de Sierra, elle prêta sa voix pour le jeu King's Quest V et développa le jeu Mixed-Up Fairy Tales. Lorsque le cinquième volet de la série Quest for Glory fut abandonné (pour un temps seulement), Lori et Corey formèrent FAR Productions et développèrent Shannara pour Legend Entertainment.

Finalement, elle rejoignit l'équipe de développement Quest for Glory V: Dragon Fire avec qui elle travaille depuis 1998.

Notes et références 

Conceptrice américaine de jeux vidéo

en:The Coles#Lori Ann Cole